Флаг Бузулу́кского района — официальный символ Бузулукского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 6 августа 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 1914.

Флаг составлен на основании герба Бузулукского района, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг Бузулукского района представляет собой красное прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вдоль верхнего края — зелёная полоса в 3/10 ширины полотнища, посередине которой бегущая жёлтая куница; в середине красной части — стоящий белый олень».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основании герба Бузулукского района, в котором нашли отражение природные особенности района, и сохранена историческая преемственность герба 1782 года. Флаг района содержит в себе элементы исторического герба города Бузулука, Высочайше утверждённого а, подлинное описание которого гласит:

В верхней части щита герб Уфимский. В нижней — серебряный олень, в золотом поле, означающий, что сими зверями страна сия изобильна.

Бузулукский район с давних времён славен своей природой, на его территории располагается одноимённый бор, который называют «Зелёной жемчужиной степного края». В районе очень богатый животный мир — здесь обитают более 180 видов животных и птиц.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, постоянства, силы.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, благородства.

Зелёный цвет — символ природы, надежды, роста, здоровья.

Красный — символ труда, мужества, силы, красоты.

Примечания 

Флаги с изображением оленя
Флаги с изображением куницы